Hamn kan syfta på:

 Hamn – ett område vid hav, sjö eller flod som erbjuder ett naturligt eller konstgjort skydd mot vågor eller tidvatten för ankrande fartyg
 Hamn (mytologi) – en gestalt som själen, huge, kunde uppenbara sig i under en dröm eller i en extas
 HAMN –  ett museum i Saltsjö Pir i Fisksätra i Nacka kommun, se Historiearvsmuseet i Nacka
Hamn, Sundsvalls kommun – ort i Sundsvalls kommun